Le championnat d'Algérie de football 1987-1988 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 18 équipes.

Le MC Oran remporte son deuxième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats 

(1) Joué à 15h00, arbitre : M. Mimoun.
(2) Stade Bendjamaa Amar (Collo) à 15h00, 3.000 spectateurs, arbitre : M. Bendjahene.
(3) Stade de la fraternité (Tiaret) à 15h00, 15.000 spectateurs, arbitre : M. Kouradji.
(4) Stade du 19 juin (Oran) à 16h00, 35.000 spectateurs, arbitre : M.Haloui.
(5) Stade du 5 juillet 1962 (Alger) à 16h00, 10.000 spectateurs, arbitre : M. Benmohamed.
(6) CRB/MCA (1-1) remis au lundi 2 novembre 1987.
(7) JSTO/ESS (1-1) remis au lundi 16 novembre 1987.

(1) stade 19 juin 1965 d'oran , 6000 spectateurs , arbitrage de m: maameri , ouaden et ould el-hadj .
(2) stade du 5 juillet 1962, Alger , 40000 spéctateurs.
(3) stade birouane de tlemcen , 15000 spéctateurs.
(4) stade du 5 juillet 1962 d'alger , arbitre m: hansal.
(5) match retard joué le lundi 2 novembre 1987.
(6) match retard joué le lundi 9 novembre 1987.   

(1) stade Bendjamaa Amar de collo , arbitrage du trio :Bergui Abderrahmane  , Benarrous et Meddane.
(2) stade du 1er nov 54  de tizi ouzou ,8000 spectateurs , arbitrage du trio : m;  Saada , assistéde mm; dahou et benghachem.
(3) stade de fraternité de tiaret , arbitrage de m: hafirassou , assisté de :mm: chouieb et benhmida.
(4) stade el-intissar de relizane  , public nombreux ,arbitrage de : m: fettouhi assisté de mm: medjiba et belhadj.
(5) stade 1er nov 54 de mohammadia (alger).
(6)  match retard joué le lundi 5 octobre 1987.
(7) match retard joué le lundi 5 octobre 1987.
(8) match retard joué le 5 octobre 1987.
(9) match retard joué le lundi 5 octobre 1987. 

(1) Stade Bendjamaa Amar (Collo), arbitrage : M. Haloui, assisté par MM. Fettouhi et Kaddouri.
(2) Stade du 8 mai 45 (Sétif), 15.000 spectateurs, arbitrage : Arous, assisté par Rabia et Immansouren.
(3) Stade du 19 juin 1965 (Oran), 100288 spectateurs, pour une recette de 124.350 DA, arbitrage : M. Bergui, assisté par MM. Mimoune et Baghdadi.
(4) stade maamar sahli de chlef , arbitrage de m: hansal assisté de mm: saada et ait saadi.
(5) stade du 20 aout 55 de skikda , arbitrage de m: bouchama  assisté de mm: benazza et khelafi.
(6) stade de bologhine , 8424 spectateurs pour une recette de 77768 da ,arbitrage de m: kouradji assisté de mm: aber et rebgui.
(7) stade du 1er novembre 54 de tizi ouzou , 12000 spectateurs environ , arbitrage de m: mimoun assisté de mm: tiouri et hafirassou.
(8) stade du 20 aout 55 d'alger , arbitrage de m: sandid.
(9) stade de l'intissar de relizane , 10000 spectateurs , arbitrage de m: kouras , assisté de mm: bahloul et brik.

Meilleurs buteurs 
Le classement final des buteurs de la saison 1987-1988.

Joueur du mois (Trophée du quotidien national El-Moudjahid et PSA: Pari sportif algérien) 
source

Notes et références 
photo sur el-moudjahid du dimanche 25 septembre 1988 page 22 . adjissa recevant le trophée " el-moudjahid - psa " une autre source de motivation .avant le match de quarts de finale retour  de la coupe d'afrique des clubs champions joué le vendredi 23 septembre 1988 à sétif contre le fc 105 de libreville (gabon) 3-0 .

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1987-1988
 Championnat d'Algérie de football D2 1987-1988

Championnat d'Algérie de football
Football en 1987
Football en 1988